Э́двард Мур (Тед) Ке́ннеди (; 22 февраля 1932 — 25 августа 2009) — американский юрист и политик, который занимал пост сенатора США от штата Массачусетс в течение почти 47 лет, с 1962 года до своей смерти в 2009 году. Член Демократической партии США и видной политической семьи Кеннеди, он был вторым по старшинству членом Сената на момент своей кончины. Младший брат 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди и 64-го генерального прокурора Роберта Ф. Кеннеди, отец конгрессмена Патрика Кеннеди.

После учёбы в Гарвардском университете и получения степени юриста в Виргинском университете Кеннеди начал свою карьеру в качестве помощника окружного прокурора округа Саффолк (штат Массачусетс). Кеннеди было 30 лет, когда он первый раз стал сенатором от Массачусетса, победив на внеочередных выборах в ноябре 1962 года, чтобы занять вакантное место, ранее занимаемое его братом Джоном, который вступил в должность президента США. В 1964 году он был избран на полный шестилетний срок, а затем переизбирался ещё семь раз. Чаппаквидикский инцидент в 1969 году привёл к гибели пассажирки Мэри Джо Копечне в его автомобиле. Он признал себя виновным по обвинению в том, что покинул место происшествия, а позже получил двухмесячный условный срок. Этот инцидент и его последствия помешали его шансам когда-либо стать президентом. Он баллотировался в 1980 году на президентских праймериз среди демократов, но проиграл действующему президенту Джимми Картеру.

Кеннеди был известен своими ораторскими способностями. Его траурная речь 1968 года в честь брата Роберта и хвалебное выступление 1980 года в адрес современного американского либерализма были одними из самых известных его выступлений. Он стал признанным «Львом Сената» благодаря своему долгому пребыванию в должности и влиянию. Кеннеди и его сотрудники составили более 300 законопроектов, которые впоследствии стали полноценными законами. Будучи убеждённым социал-либералом, Кеннеди выступал за вмешательство государства в экономику с целью социально-экономической справедливости. Тем не менее он также был известен тем, что работал с республиканцами для нахождения компромиссов. Кеннеди сыграл важную роль в принятии многих законов: Закон об иммиграции и гражданстве (1965 год), Национальный закон о раке (1971 год), Закон о медицинском страховании (1985 год), Закон о борьбе с апартеидом (1986 год), Закон об инвалидах и Закон Райана Уайта о помощи больным ВИЧ/СПИДом (1990 год), Закон о гражданских правах (1991 год), Закон о равенстве в области психического здоровья (1996 год), Закон о медицинском страховании детей (1997 год), Закон о начальном и среднем образовании (2001 год) и Закон о волонтёрской службе (2009 год). В 2000-е годы он руководил несколькими неудачными усилиями по принятию иммиграционной реформы. В течение своей сенатской карьеры Кеннеди прилагал усилия для реализации всеобщего охвата услугами здравоохранения, что он называл «целью моей жизни». К концу своей жизни Кеннеди стал рассматриваться как крупная фигура и представитель американского прогрессивизма.

25 августа 2009 года Кеннеди умер от злокачественной опухоли головного мозга (глиобластомы) в своем доме в Хайаннис-Порт (штат Массачусетс) в возрасте 77 лет. Он был похоронен на Арлингтонском национальном кладбище рядом со своими братьями Джоном и Робертом.

Ранняя жизнь 
Эдвард Мур Кеннеди родился 22 февраля 1932 года в больнице Святой Маргариты, расположенной в бостонском районе Дорчестер (штат Массачусетс). Он был младшим из девяти детей Джозефа Патрика Кеннеди и Розы Фицджеральд — членов известных ирландских американских семей в Бостоне. После женитьбы они стали одной из самых богатых семей в стране. Его восемью братьями и сестрами были Джозеф-младший, Джон, Розмари, Кэтлин, Юнис, Патриция, Роберт и Джин. Старший брат Теда Джон попросил стать крестным отцом новорождённого, и его родители выполнили эту просьбу, хотя и не согласились с просьбой назвать ребёнка Джорджем Вашингтоном Кеннеди (Тед родился в день 200-летия первого президента США Джорджа Вашингтона). Мальчик был назван в честь помощника своего отца.

В детстве Тед часто менял место жительство из-за переездов семьи между населёнными пунктами: Бронксвилл (штат Нью-Йорк), Хайаннис Порт (штат Массачусетс), Палм-Бич (штат Флорида) и Сент-Джеймсский двор в Лондоне. Его формальное образование началось в школе Гиббса (Кенсингтонский район Лондона). К одиннадцати годам из-за постоянных переездов сменил десять школ, что не очень хорошо влияло на его учёбу. Параллельно Тед был министрантом в бронксвилльской церкви Святого Иосифа, и ему было семь лет, когда он получил своё Первое Причастие от Папы Римского Пия XII в Апостольском дворце (Ватикан). Шестой и седьмой классы провёл в школе Фессенден, а восьмой — подготовительной школе Крэнвелл, где он был посредственным учеником. Обе школы находились в Массачусетсе.

В возрасте от восьми до шестнадцати лет Тед перенёс моральные потрясения, вызванные неудачной лоботомией его сестры Розмари, и гибелью брата и сестры: Джозефа-младшего во время Второй мировой войны в 1944 году и Кэтлин в авиакатастрофе в 1948 году. С 1946 по 1950 год он учился в Академии Милтона и занял 36-е место в выпускном классе из 56 человек. Кеннеди также играл в теннисной команде и состоял в драматическом, дискуссионном и хоровом клубах.

Колледж, военная служба и юридическая школа 
Как отец и братья до него, Тед окончил Гарвард-колледж и поступил в Гарвардский университет. Во время весеннего семестра он был направлен в ориентированный на спортсменов Уинтроп-Хаус, где также жили его братья. Был нападающим и защитником в футбольной команде первокурсников; его игра характеризовалась бесстрашным стилем. В первом семестре Кеннеди и его одноклассники договорились скопировать ответы другого студента во время выпускного экзамена по естественным наукам. В конце второго семестра в мае 1951 года он беспокоился о том, чтобы сохранить право заниматься лёгкой атлетикой в течение следующего года, и попросил одноклассника занять его место на экзамене по испанскому языку. Уловка была немедленно раскрыта, и оба студента были отчислены за жульничество. В гарвардском отделении серьёзных дисциплинарных дел им сказали, что они могут подать заявление на университетскую реадмиссию в течение года или двух лет, если продемонстрируют хорошее поведение в течение этого времени.

В июне 1951 года Кеннеди завербовался в армию Соединенных Штатов и записался на дополнительный четырехлетний срок, который был сокращен до двух лет после вмешательства его отца. После базовой подготовки на армейском посту Форт-Дикс (штат Нью-Джерси) он запросил назначение в Форт Холаберд (штат Мэриленд) для подготовки к службе в армейской разведке, но через несколько недель был уволен без объяснения причин. Позднее стало известно, что его обвинил в левых взглядах юрист, который враждовал с его братом Робертом Кеннеди. Затем отправился в лагерь Гордон (штат Джорджия) для обучения в Корпусе военной полиции Армии США. В июне 1952 года Кеннеди был назначен часовым в почётном карауле парижской штаб-квартиры Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе. В марте 1953 года, после 21 месяца службы, ушёл из армии в звании рядового первого класса.

Летом 1953 года Кеннеди вновь поступил в Гарвард и улучшил свою учёбу. Его брат Джон был сенатором США, и семья привлекала всё больше внимания общественности. Тед же стал активным участником различных университетских клубов и команд, закончив Гарвардский университет со степенью бакалавра искусств в 1956 году.

Из-за его низких оценок, Кеннеди не был принят на юридический факультет Гарвардского университета и поэтому он поступил вслед за своим братом Бобби на юридический факультет Виргинского университета, а летом 1958 года проходил практику в Академии международного права (Гаага, Нидерланды). Во время учёбы он был официально назначен руководящим менеджером предвыборной кампании своего брата Джона по переизбранию в Сенат в 1958 году; способность Теда общаться с обычными избирателями на улице помогла добиться рекордной победы, что придало убедительность президентским амбициям Джона. Тед окончил юридическую школу в 1959 году, став членов коллегии адвокатов штата Массачусетс.

Семья и ранняя карьера 
В октябре 1957 года (в начале своего второго курса юридического факультета) Эдвард Кеннеди познакомился со студенткой Манхэттенвилльского колледжа и моделью конкурсов красоты Джоан Беннетт, незнакомой с миром политики. После того как пара обручилась, она начала нервничать из-за того, что выходит замуж за кого-то, кого не очень хорошо знает, но Джо Кеннеди настоял на том, чтобы свадьба состоялась. 29 ноября 1958 года супругов обвенчал кардинал Фрэнсис Спеллман в церкви Святого Иосифа (Бронксвилл, штат Нью-Йорк). У Теда и Джоан родилось трое детей: Кара (1960—2011), Тед-младший (род. 1961) и Патрик (род. 1967). К 1970-м годам их брак оказался в затруднительном положении из-за измен Теда и растущей алкогольной зависимости Джоан.

В 1960 году его брат Джон объявил о своей кандидатуре на пост президента Соединённых Штатов, а Тед руководил его предвыборной кампанией на западе страны. После победы на президентских выборах Джон подал в отставку с поста сенатора от штата Массачусетс, которое временно занял друг семьи Кеннеди Бенджамин Смит. Несмотря на свои сомнения и колебания старших братьев, по настоянию отца Эдвард начал готовиться к участию в сенатских выборах 1962 года. В феврале 1961 года он начал работать помощником окружного прокурора округа Саффолк (штат Массачусетс), за что получал номинальную зарплату в 1 доллар.

Сенатор

Факты 
В 1969—1971 годах — помощник лидера демократической партии (партийный «кнут») в Сенате США.

Сенатор Эдвард Кеннеди был вторым по старшинству членом Сената после Роберта Байрда из Западной Виргинии и третьим по величине срока службы сенатором за всю историю США.

С момента участия в президентской кампании сенатор Кеннеди стал одним из самых узнаваемых и влиятельных членов Демократической партии, за что часто назывался «Иконой демократов», а также «Львом Сената».

В течение многолетней работы в Сенате сенатор Кеннеди и его сотрудники разработали более 2500 законопроектов, из которых более 300 стали законами. Также сенатор Кеннеди поддержал 550 других законодательных инициатив, также впоследствии ставших законами. Более того, в своей законотворческой деятельности Кеннеди был известен тем, что весьма эффективно взаимодействовал с сенаторами-республиканцами и республиканской администрацией, часто вызывая тем самым недовольство однопартийцев.

Лидер либерального крыла Демократической партии. Признанный специалист в области здравоохранения (в том числе защиты материнства и детства, исследований в области рака и пр.), проблем беженцев, контроля над оружием массового поражения, сторонник запрета свободной продажи личного оружия и пр.

Именно Кеннеди назвал «Стратегическую оборонную инициативу» (СОИ) президента Рейгана программой «Звездных войн».

1960-е годы 
В июне 1964 года повредил позвоночник в результате авиакатастрофы. Полгода провёл в госпитале. Периодически был вынужден носить корсет.

Инцидент в Чаппаквидике 
Вечером 18 июля 1969 года Кеннеди находился на острове Чаппаквидик на вечеринке, которую он устроил для группы молодых женщин, участвовавших в предвыборной кампании его брата Роберта в 1968 году. Кеннеди, будучи за рулём 1967 Oldsmobile Delmont 88, покинул вечеринку вместе с одной из участниц, Мэри Джо Копечне. Проезжая по мосту Дайк-Бридж, который в то время не имел ограждения, он не справился с управлением и упал в воду. Кеннеди удалось спастись из перевернувшегося автомобиля и он, по его словам, семь или восемь раз нырял в воду, пытаясь спасти спутницу. В конце концов он выбрался на берег, оставив девушку в затопленной машине. Он обратился к властям только на следующее утро, когда тело девушки было уже найдено.

25 июля 1969 года Кеннеди был признан виновным в том, что покинул место происшествия, и приговорён к двум месяцам заключения условно. В тот же вечер он выступил в национальных средствах массовой информации и признал тот факт, что не сообщил о происшедшем в полицию немедленно, однако отрицал управление в нетрезвом виде и аморальную связь с потерпевшей. Кеннеди обратился к избирателям Массачусетса с вопросом, должен ли он покинуть Сенат или остаться на своём посту. Получив благоприятный для него ответ в полученных сообщениях, Кеннеди 30 июля объявил, что он останется в Сенате и будет бороться за переизбрание в следующем году.

В январе 1970 года в Эдгартауне (шт. Массачусетс) было проведено расследование в связи с гибелью Мэри Копечне. По запросу адвокатов Кеннеди, Верховный юридический суд Массачусетса постановил, что расследование будет закрытым. Председательствующий судья Джеймс Бойл заключил, что Кеннеди солгал в некоторых аспектах своих показаний, и что гибели Мэри Копечне способствовало его небрежное вождение. В апреле 1970 года большое жюри в Марта-Вайнъярд провела двухдневное расследование, но не вынесло обвинительного заключения, после чего Джеймс Бойл опубликовал свой отчёт. Кеннеди объявил его выводы «неподтверждёнными». Случай в Чаппаквидике в течение нескольких последующих лет породил большое количество статей и книг.

1970-е годы 

В апреле 1974 года Кеннеди посетил СССР, где встретился с Леонидом Брежневым и добивался полного запрета на испытания ядерного оружия и упрощения эмиграции. Тогда же он произнёс речь в Московском государственном университете, встретился с советскими диссидентами и добился разрешения на выезд из страны Мстислава Ростроповича. Свой следующий визит в СССР он нанёс в 1978 году. У него состоялась ещё одна встреча с Брежневым, и ещё раз он встречался с диссидентами. Кроме того сенатор принял участие в работе Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Алма-Ате.

Президентская кампания 1980 года

1980-е годы 
В 1986 году Эдвард Кеннеди отправился в Москву на встречу уже с новым лидером СССР — Михаилом Горбачёвым. На встрече обсуждались вопросы контроля за ядерным оружием и проблемы еврейской эмиграции из СССР. Сенатор сделал обращение к советским гражданам по 1 программе ТВ и дал интервью В. С. Зорину (сокращённый вариант обращения транслировался в программе «Время»). Четвёртый визит сенатора в СССР состоялся в 1990 году.

1990-е годы

2000-е годы

Агитация за Обаму и болезнь 
В мае 2008 года Кеннеди был прооперирован по причине опухоли мозга. Операция прошла успешно.

20 января 2009, во время торжественной церемонии инаугурации 44-го президента США Барака Обамы Кеннеди упал в обморок. Его доставили в Вашингтонский медицинский центр, в отделение нейрохирургии, что послужило поводом для слухов о его тяжёлом состоянии. Однако, по словам Эдварда Олиси, заведующего отделением нейрохирургии, в приёмные покои которого доставили сенатора, Кеннеди быстро пришёл в сознание, а причиной обморока стало переутомление.

Смерть 

Сенатор Кеннеди скончался от опухоли мозга 25 августа 2009 года в своём доме, спустя 2 недели после смерти своей старшей сестры Юнис (1921—2009). В заявлении, сделанном после смерти сенатора, его семья благодарила «каждого, кто заботился и помогал ему в течение последних лет, и каждому, кто был вместе с ним в его неустанном марше правопорядка». Президент Обама отметил, что смерть Кеннеди «потеря экстраординарного лидера» и что у него с супругой сжались сердца, когда они узнали о смерти сенатора. После смерти Эдварда Кеннеди его сестра Джин осталась единственным живым ребёнком Джозефа и Роуз Кеннеди.

Гроб с телом покойного Эдварда Кеннеди доставили в библиотеку им. Джона Кеннеди в Бостоне, где с покойным пришли проститься 50 тыс. человек. После чего траурная процессия направилась в сторону собора, где состоялось отпевание и на котором присутствовали президент Барак Обама, вице-президент Джозеф Байден, бывшие президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший (он также представлял на похоронах своего отца президента Джорджа Буша-старшего), а также 3 бывших вице-президента США, 58 действующих и 21 бывших сенаторов и члены Палаты Представителей.

После этого тело сенатора Кеннеди было доставлено в Вашингтон, где он был похоронен на Арлингтонском кладбище, рядом с могилами братьев.

Был автором или способствовал принятию законов 
 Закон о праве на информацию
 Закон об избирательном праве
 Закон о запрете возрастной дискриминации
 Законодательство о запрете дискриминации по признаку пола
 Поправка к Конституции о праве голоса для 18-летних
 Закон о лучшей защите детей
 Закон об обеспечении медицинских исследований
 Реформа Иммиграционного законодательства
 Реформа федерального уголовного законодательства
 Закон о защите религиозной свободы
 Законы об обеспечении равного доступа и высоких стандартов на всех уровнях образования

Всего за время своей службы сенатором Кеннеди был автором более чем 2500 законопроектов. Из этих законопроектов несколько сотен стали законами. По мнению консервативного сенатора-республиканца Орина Хэтча: «Его братья были великими людьми, но они не смогли бы снести его ношу законодателя». (Time. — 1991. — April 29. — p. 28.)

Кеннеди и армянское лобби 
Кеннеди часто действовал в интересах армянского лобби и в 1995—2009 годах входил в так называемую Группу по армянским делам Конгресса США. Он лоббировал законопроекты о признании геноцида армян (1975, 1982, 1984 и 2006 годов), выделение дополнительной американской финансовой помощи Армении в 1992—1996 годах и принятие антиазербайджанской Поправки 907 (в дальнейшем в 2000 и 2001 годах голосовал против её отмены).

Награды

Государственные награды 
В 1967 г. назван среди 10 выдающихся молодых людей США (US Jr CofC)
 Большой Крест ордена Ацтекского орла (Мексика, 2008)
Незадолго до смерти Эдварда Кеннеди, 30 июля 2009 года, было объявлено о том что президент США Барак Обама наградит его высшей гражданской наградой США Президентской медалью Свободы.

Почётные степени 
 1967 — почётный доктор гуманитарных наук Колледжа св. Петра.
 1969 — почётный доктор Университета Массачусетса.
 1970 — почётный доктор права Колледжа Babson.
 1973 — почётный доктор права Сиракузского университета.
 1977 — почётный доктор права Колледжа Holy Cross.
 2006 — почётный доктор Колледжа Спрингфилда.
 2008 — почётный доктор права Гарвардского университета, который был его альма-матер.

Образ Кеннеди в художественной литературе 
 Archer J. Shall We Tell The President? — 1977. — фантастический роман, в котором Эдвард Кеннеди является президентом США и объектом покушения. После опубликования, роман вызвал скандал. В 1990-х годах вышел на русском языке, но в русском издании Эдварда Кеннеди заменила выдуманная героиня — президент Флорентина Кейн.
 Упоминается в произведениях Апдайка, Бредбери, Хайнлайна и др.

Основные работы 
 Decisions for a Decade. Policies & Programs for the 1970s = Решения на десятилетие. Политика и программы на 1970-е. — N. Y: Doubleday; Garden City, 1968. — 222 p.
 In critical condition. The crisis in America’s health care = В критических условиях. Кризис американской системы здравоохранения. — N. Y., 1972. — 252 p.
 Our day and generation: the words of Edward Kennedy = Наше время и поколение. Высказывания Эдварда Кеннеди. — N. Y.: Simon & Schuster, 1979.
 Freeze! How your can help prevent nuclear war = Замораживание! Как вы можете помочь предотвратить ядерную войну. — Toronto, 1982. (Совместно с сенатором-республиканцем Хэтфилдом)
 America Back On Track. Viking Adult. — 2006.
 My Senator and Me: A Dog’s-Eye View of Washington, D.C. Small, David (illus.). — NY: Scholastic Press, 2006. — 56 p. (Книга для детей. Взгляд на политику и Вашингтон с точки зрения собаки сенатора Сплаща.)
 True Compass. — Twelve, 2009. (второе издание — 2011). — 532 p. (Мемуары сенатора.)

Примечания

Литература 
 Adler B. The Kennedy children: Triumphs and tragedies. — N. Y.: Watts, 1980. — 304 p.
 Aschburner S. Ted Kennedy: The politician and the man. — Milwaukee: Raintree, 1980. — 48 p.
 Braldee B. C. Conversations with Kennedy. — N. Y.: Norton, 1975. — 253 p.
 Burner D., West T. R. The torch is passed. The Kennedy brothers and American liberalism. — N. Y., 1984. — 254 p.
 Burnes J. M. Edward Kennedy and the Camelot Legacy. — 1976.
 Chellis M. Living with the Kennedys: The Joan Kennedy story. — N. Y.: Simon & Schuster, 1985. — 240 p.
 David L. Ted Kennedy: Triumphs and tragedies. — N. Y.: Grosset & Dunlap, 1972. — 274 p.
 Hersh B. The education of Edward Kennedy. A family biography. 2nd ed. — N. Y.: A Bell Book, 1980. — 688 p.
 Honan W. H. Ted Kennedy. Profile of a Survivor. Edward M. Kennedy after Bobby, after Chappaquiddick and after three years of Nixon. — N. Y.: Quadrangle books; N. Y. Times Comp., 1972.
 Lerner M. Ted and the Kennedy Legend. A Study in character and Destiny. — N. Y.: St. Martin’s Press; A Lawrence Field Book, 1980.
 Lewin M. B. Kennedy Campaigning. — Boston: Beacon Press, 1966.
 Lippman T. Senator Ted Kennedy. — N. Y., 1976. — 296 p.
 Manchester W. The death of a president. Nov. 20 — Nov. 25 1963. — N. Y.: Harper & Row, 1967. — 710 p.
 Olsen J. The Bridge at Chappaquiddick. — N. Y., 1970.
 Sherrill R. The Last Kennedy. — N. Y.: The Dial Press, 1976.

Ссылки 
 

Члены Демократической партии США
Персоналии по алфавиту
Сенаторы от штата Массачусетс
Выпускники Фессенденской школы
Выпускники Милтонской академии
Выпускники Школы Портсмутского аббатства
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Виргинского университета
Выпускники Школы права Виргинского университета
Выпускники Академии международного права
Почётные доктора Брандейского университета
Почётные доктора Гарвардского университета
Кеннеди
Умершие от опухоли мозга
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище
Лауреаты премии Нансена
Политики США XX века
Политики США XXI века
Мемуаристы США XXI века